Makasar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Makassar, stad, Sulawesi Selatan, 
 Kecamatan Makasar, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Makasar, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar